Tukulti-Ninurta, Tukultininurta of Toekoeltininoerta is de benaming voor twee koningen van het Assyrische Rijk:
 Tukulti-Ninurta I (1245 - 1196 v. Chr.)
 Tukulti-Ninurta II (890 - 884 v.Chr.)